Pedro Núñez puede referirse a:

 Pedro Núñez (s. XI), obispo de Astorga;
 Pedro Núñes (s. XIII), maestre de la Orden de Santiago;
 Pedro Núñez Vela (s. XVI), escritor español;
 Pedro Nunes (1492-1577), matemático, astrónomo y geógrafo portugués;
 Pedro Núñez del Valle (1597 - 1649), pintor español;
 Pedro Núñez de Villavicencio (1635-1700), pintor español;
 Pedro Núñez Granés (1859-1944), ingeniero, militar y urbanista español; 
 Pedro Núñez Navarrete (1906-1989), compositor chileno.